Bird Key ist der Name zweier Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Bird Key (Miami-Dade County, Florida)
 Bird Key (Sarasota County, Florida)